Gelson est un prénom portugais. Il peut désigner

Football 
 Gelson (1979-), Gelson Geraldo dos Santos Júnior, footballeur brésilien ;
 Gelson (1982-), Gelson Fernandes, footballeur brésilien ;
 Gelson Fernandes (1986-), footballeur suisso-cap-verdien ;
 Gelson Dala (1996-), Jacinto Muondo Dala, footballeur angolais.

Homonymie de patronyme